Buckton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Buckton (New York)
 Buckton (Virginia)

in England:
 Buckton (England)

Buckton ist der Name folgender Personen:
 Peter Buckton (* um 1350; † 1414), englischer Politiker und Ritter aus dem gleichnamigen Dorf Buckton in East Riding of Yorkshire

Siehe auch:
 Bucktown